Ulica Szczecińska w Koszalinie
 Ulica Szczecińska w Stargardzie

Szczecińska